Alatka (település), Heves város külterületi városrésze
Alatka (folyó), orosz folyó